Cangas del Narcea kan syfta på:

Spanien 

 Cangas del Narcea (kommun), Asturien, Province of Asturias, 
 Cangas del Narcea (kommunhuvudort), Asturien, Province of Asturias,